Camp Hill ist der Name folgender Orte:

in Antarktika:
 Camp Hill (Antarktika), Hügel an der Südküste der Trinity-Halbinsel, Antarktika

in Australien:
 Camp Hill (Queensland)

in Kanada:
 Camp Hill (Halifax)

in den Vereinigten Staaten:
 Camp Hill (Alabama)
 Camp Hill (Pennsylvania)

Camp Hill steht für:
 Camp Hill (Gefängnis) auf der Isle of Wight, Großbritannien

im NRHP gelistete Objekte:
 Camp Hill (Glenn Springs), in Glenn Springs, South Carolina, ID-Nr. 70000600

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Camp Hill (Litchfield County, Connecticut)	
 Camp Hill (New Haven County, Connecticut)	
 Camp Hill (Kalifornien)	
 Camp Hill (Suffolk County, Massachusetts)	
 Camp Hill (Worcester County, Massachusetts)	
 Camp Hill (Mississippi)	
 Camp Hill (Hügel, Pennsylvania)	
 Camp Hill (South Carolina)	
 Camp Hill (Anderson County, Texas)	
 Camp Hill (San Jacinto County, Texas)	
 Camp Hill (Vermont)	
 Camp Hill (Washington)	
 Camp Hill (Washington, D.C.)	
 Camp Hill (West Virginia)	

Siehe auch:
 Camp Hills, Hügelgruppe im Ellsworthland, Antarktika